...And Justice for All (film), een film uit 1979 van Norman Jewison met Al Pacino
 ...And Justice for All (album), een album van Metallica uit 1988
 ...And Justice for All (single), een single van Metallica van het gelijknamige album
 de laatste zin uit de Pledge of Allegiance, een belofte van trouw aan de Amerikaanse staat en zijn vlag